Лавки — село у Мукачівській міській громаді Мукачівського району Закарпатської області України.
 Лавки (Чернігівська область, м. Ніжин, вул. М. Гоголя, 10, 12) — пам'ятка культурної спадщини, що не підлягає приватизації.